Ангерн () — топоним и имя собственное.

Географические объекты 
 Ангерн — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Ангерн-ан-дер-Марх — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Ангерн (Ангернзее) — озеро.

Фамилия 
 Ангерн, Гюнтер (1893—1943) — немецкий генерал-лейтенант, кавалер Рыцарского креста
 Ангерн, Иоганн (1861—1938) — прусский генерал-майор.
 Ангерн, Ева фон (Eva von Angern; род. 1976) — немецкий политик.